Hämnden är ljuv kan syfta på:

 Hämnden är ljuv (1915) – en svensk film från 1915
 Hämnden är ljuv (1974) – en amerikansk film från 1974, originaltitel Rape Squad
 Hämnden är ljuv (1997) – en amerikansk film från 1997, originaltitel Addicted to Love